Tomáš Vokoun, češki hokejist, * 2. julij 1976, Karlovi Vari, Češkoslovaška (danes Češka).

Vokoun je kariero začel v češki ligi pri klubu HC Kladno v sezoni 1993/94. Leta 1994 je bil kot 226. izbran na NHL naboru s strani kluba Montreal Canadiens, za katerega je odigral v sezoni 1996/97 eno tekmo. V ligi NHL, kjer je branil še za klube Nashville Predators, Florida Panthers, Washington Capitals in Pittsburgh Penguins, je skupno odigral 700 tekem rednega dela, z odstotkom ubranjenih strelov 91,7%, in 22 končnice. 51-krat mu je v rednih delih sezone uspel shutout in dvakrat v končnici. 

Za češko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno bronasto medaljo, in štirih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil dve zlati medalji.

Leta 2010 je prejel nagrado Zlatá hokejka za češkega hokejista leta.

Pregled kariere

|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 93/94
|
| 1
|
|
|
|
|
| 4.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 94
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.20
| .916
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
| 3.34
| .907
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.07
|
|-
| Wheeling Thunderbirds
| ECHL
| 95/96
|
| 35
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.67
| .881
|
| 7
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.61
| .903
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 96/97
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 12.00
| .714
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 96/97
|
| 47
|
| 0
| 1
| 1
| 8
| 3.49
| .902
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 97/98
|
| 31
|
| 0
| 2
| 2
| 4
| 3.11
| .907
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 98/99
|
| 37
|
| 0
| 1
| 1
| 6
| 2.95
| .908
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Milwaukee Admirals
| IHL
| 98/99
|
| 9
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.45
| .920
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.22
| .909
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 99/00
|
| 33
|
| 0
| 1
| 1
| 8
| 2.78
| .904
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Milwaukee Admirals
| IHL
| 99/00
|
| 7
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.80
| .921
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 00/01
|
| 37
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.44
| .910
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 01/02
|
| 29
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.69
| .903
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 02/03
|
| 69
|
| 0
| 1
| 1
| 28
| 2.20
| .918
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 7
| 9
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.16
| .925
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 03/04
|
| 73
|
| 0
| 2
| 2
| 35
| 2.53
| .909
|
| 6
|
| 0
| 0
| 2
| 0
| 2.02
| .939
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 6
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.14
| .944
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 04
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.98
| .881
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Orli Znojmo
| Češka liga
| 04/05
|
| 27
|
|
|
|
| 2
| 2.59
| .927
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 8
| 9
|
|
|
|
| 1.08
| .953
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 05/06
|
| 61
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.67
| .919
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 06
|
| 7
| 8
| 0
| 2
| 2
| 0
| 2.46
| .897
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 06/07
|
| 44
|
| 0
| 2
| 2
| 4
| 2.40
| .920
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 06/07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.96
| .902
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 07/08
|
| 69
|
|
|
|
|
| 2.68
| .919
|
| 
|
|
|
|
|
| 
| 
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 08/09
|
| 59
|
|
|
|
|
| 2.49
| .926
|
| 
|
|
|
|
|
| 
| 
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 09/10
|
| 63
|
|
|
|
|
| 2.55
| .925
|
| 
|
|
|
|
|
| 
| 
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 10
|
| 5
| 
| 
| 
| 
| 
| 1.78
| .936
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 10
|
| 8
| 
| 
| 
| 
| 
| 1.57
| .944
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 10/11
|
| 57
|
|
|
|
|
| 2.55
| .922
|
| 
|
|
|
|
|
| 
| 
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 11/12
|
| 48
|
|
|
|
|
| 2.51
| .917
|
| 
|
|
|
|
|
| 
| 
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 12/13
|
| 20
|
|
|
|
|
| 2.45
| .919
|
| 11
|
|
|
|
|
| 2.01
| .933
|-
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins
| NHL
| 13/14
|
| 2
|
|
|
|
|
| 2.41
| .891
|
| 
|
|
|
|
|
| 
| 
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Češki hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češko
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Hokejisti HC Kladno
Hokejisti Fredericton Canadiens
Hokejisti Wheeling Thunderbirds
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Nashville Predators
Hokejisti Milwaukee Admirals
Hokejisti HC Orli Znojmo
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Wilkes-Barre/Scranton Penguins